BIAMAX (правильна грецька вимова Viamax) — грецький виробник автомобілів. Наприкінці 70-х років ХХ століття це була одна з найбільших грецьких компаній, що керувала трьома фабриками (в Афінах, де знаходився її штаб-квартира, Салоніки та Лариса) та кількома іншими допоміжними об'єктами по всій країні. Крім того, BIAMAX став провідним у Греції у таких сферах, як забезпечення якості, технічне навчання, технологічна документація та дослідження та розробка. Хоча його основною діяльністю було виробництво транспортних засобів (наприкінці 1970-х у його промисловому секторі працювало понад 2000 робітників), деякі його дочірні компанії також були задіяні в таких сферах, як туристичні послуги, експорт сільськогосподарської продукції та судноплавство.

Ранні заходи 
Її витоки сягають 30-х років XX століття, коли родина Фостіропулос стала імпортерами автомобілів Mercedes-Benz. Компанія з такою назвою була заснована в 1956 році, і ця назва відображала її початкову діяльність, оскільки вона розпочала з виробництва автобусних кузовів на шасі Mercedes-Benz (BIAMAX, розшифровується як «Biomihania Amaxomaton», або «Промисловість кузовного будівництва автомобілів»; назва було збережено, хоча компанія незабаром стала повноцінним виробником транспортних засобів).

Оригінальні розробки 
Перше шасі, розроблене BIAMAX, було представлене в січні 1960 року. Того ж року була представлена знаменита серія автобусів R та міжміських автобусів. Одне з найперших в світі безхарактерних дизайнів автобусів, це було інженерне досягнення, що включало нові підходи до підвіски та конструкції, розроблене інженерами Антоніосом Різосом (який позиціонував своє ім'я в серії) та Йоаннісом Дракулісом (який відповідав за елегантний, обтічний дизайн). Моделі R495 (міжміський автобус) та R514 (автобус) стали звичними пам'ятками в країні, встановивши бренд BIAMAX. У 1962 році був спроектований і побудований тролейбусний тип (також безшляховий) з осями Lancia та трансмісією та електрикою CGE; оскільки замовлено імпортний тип для Афін, було виготовлено лише один тролейбус, але він, тим не менше, вступив в експлуатацію, залишаючись в експлуатації більше 15 років.

1960-ті та 1970-ті: «Золотий вік» 
Дуже успішна серія міських та міжміських автобусів F (названа на честь Фостіропулоса, позначення використовувалося і раніше) була представлена в 1965 році із використанням шасі типу сходів, розробленого BIAMAX та, як і більшість її продуктів, Mercedes-Benz двигуни. Найбільш поширені типи, вироблені були F530 і F580, з декількома варіантами тіла для різних кінцевих застосувань. Одночасно BIAMAX представив залізничні вагони і продовжував виробляти широкий асортимент кузовів для автобусів і вантажівок, збираючи 4х4 і трактори тощо, з тисяч транспортних засобів, що виходили з його заводів, багато з яких експортувались у велику кількість країн, переважно в Європі, Азії та Африці; часом компанія експортувала до 50% своєї продукції. Однією з найбільш помітних моделей, спеціально розроблених для Африки та Близького Сходу, був «Пустельний автобус» , надзвичайно міцна конструкція, виробництво якої розпочалося в 1963 році, для поїздок на великі відстані з можливістю пересування по пересіченій місцевості та додаткових навантажень (включаючи здатність перевозити тонни навантаження на його дах), додатково з кондиціонером, ліжками, туалетами тощо. Типи F580 можна побачити на сьогоднішній день, працюючи на Близькому Сході. Дійсно, про легендарну надійність шин BIAMAX може свідчити велика кількість збережених прикладів, більшість з яких у відмінному робочому стані. Одним з найбільш успішних підприємств Biamax було виробництво автобусів Mercedes-Benz O302 та O303, включаючи такі варіанти, як тип O302S2, який, по суті, був «сумішшю» обох моделей.

Після 1980 р. 
Компанія зіткнулася з труднощами на початку 1980-х років, коли деякі близькосхідні ринки були втрачені, але, головним чином, через нові закони, що дозволяють імпорт вживаних автобусів у Греції. Вступ Греції до Європейських Співтовариств скасував грецькі «протекціоністські» закони для місцевої автомобільної промисловості та мита на імпорт іноземних транспортних засобів.

У 1986 році він припинив виробництво, зосередившись на імпорті та дистрибуції транспортних засобів. Починаючи з 1999 року, після спроби компанії Sfakianakis SA придбати компанію  не було завершено (Сфакіанакіс придбав лише підрозділ з імпорту вантажівок та тракторів), також припинилася вся торгова діяльність; колишні частини компанії зосереджувались на судноплавстві та інших видах діяльності, а те, що залишилось від BIAMAX, працює на сьогоднішній день як фірма з управління нерухомістю.

Старі промислові об’єкти на проспекті Афінон залишаються занедбаними.

Примітки 

 Л.С. Скарціс та Г.А. Аврамідіс, «Зроблено в Греції», Типорама, Патри, Греція (2003) (перевидано Науковим парком Університету Патри, 2007)
 Л.С. Скарціс, "Грецькі виробники автомобілів та машин 1800 до сьогодні: Живописна історія", марафон (2012)  (електронна книга)
 Г.Н. Георгано (ред.), "Повна енциклопедія комерційних автомобілів", Публікація Краузе, Іола, Вісконсин (1979)
 Денис Міллер, "Ілюстрована енциклопедія вантажівок і автобусів", New Burlington Books, Лондон (1982)
 Газета "Елефтерія", 8 липня 1960 р., С. 4 (представлення серії Biamax R)

Посилання 

 Грецькі автобусні будівельники на Bus-planet.com 

Бренди Греції
Підприємства Греції
Засновані в Європі 1956